God mode (traduction littérale : mode Dieu) est un terme utilisé dans les jeux vidéos pour désigner un cheat code qui rend un joueur invulnérable, ou trop puissant.

God Mode peut désigner :
 , un jeu vidéo de tir à la troisième personne ;
 Windows Master Control Panel shortcut, un raccourci pour accéder à divers paramètres de contrôle sous Windows Vista et les systèmes d'exploitation ultérieurs, y compris Windows 10.